Антониу Калвариу да Паш (, род. 17 октября 1938) — португальский певец и киноактёр, представитель Португалии на конкурсе песни Евровидение-1964.

Биография 
Родился в Мозамбике в семье португальцев. В 8 лет вместе с родителями переехал в Портиман. Музыкальную карьеру начал в 1957 году, периодически выступая на радио. Популярность исполнителя быстро росла: в 1961 году им была получена награда «Король Радио», в 1963 с большим успехом выступил в мюзикле «Chapéu Alto», при этом исполнитель периодически выпускал музыкальные EP-альбомы и синглы.

В 1964 году стал первым победителем фестиваля «Festival RTP da Canção», на котором выбирали представителя Португалии на конкурс песни Евровидение. Выступление на конкурсе с песней «Oração» () прошло неуспешно, и не набрав ни одного балла, Антониу занял последнее место (вместе с представителями Швейцарии, ФРГ и Югославии). Тем не менее, это выступление прочно вошло в историю Евровидения как первое участие Португалии на этом конкурсе.

В 1967 году выходит дебютный полноформатный альбом — «Canções de Natal». 1969 год ознаименовался для музыканта синглом «Chorona», ставшим популярным в Португалии. В дальнейшем певец стал значительно реже участвовать в музыкальной деятельности. Лишь в девяностых годах он снова начал выпускать альбомы и синглы. В 2008 году он отпраздновал пятидесятилетие своей карьеры.

Дискография

Альбомы 
 Canções de Natal (1967)
 Regresso (1973)
 Saudade (1984)
 António Calvário (1993)
 O Melhor de António Calvário (1994)
 O Melhor dos Melhores (1994)
 Oração (1996)
 Canto Avé-Maria (1997)
 Volta (200)
 Clássicos da Renascença (2003)
 Vida (2008)
 O melhor de António Calvário (2008)

Синглы 
 Regresso (1960)
 Sem Ti (1960)
 O Papá e a Mamã (1960)
 Carnaval do Estoril (1961)
 Oração de Amor (1961)
 O Meu Chapéu (1961)
 Desse Amor Melhor (1962)
 Perdão para Dois (1962)
 O Dia Mais Longo (1963)
 Fado Hilário (1963)
 Avé Maria dos Namorados (1963)
 António Calvario com Los Guaireños (1963)
 Boas Festas! (1963)
 Ó Meu Senhor (1964)
 Oração (1964)
 Trechos do Filme «Uma Hora de Amor» (1964)
 Sabor a Sal (1964)
 Natal de Belém (1964)
 Fados (1965)
 Meu Coração da Madeira (1965)
 Rapazes de Táxis (1965)
 Ce Monde (1965)
 Encontro para Amanhã (1966)
 Marchas do Estoril (1966)
 Pop Fado (1966)
 Cantar na Estrada (1966)
 Canções de Natal (1966)
 Música do Filme «Sarilho de Fraldas» (1966)
 O Fado Nasceu na Rua (1966)
 O Nosso Mundo (1968)
 Canções de My Fair Lady (1968)
 O Grito Do Silêncio (1968)
 Meu Velho Outono (1968)
 Valeu A Pena (1968)
 Não Passo Bem A Noite (1968)
 O Meu Nome É António (1968)
 Terra de Flores (1969)
 Canção da Juventude (1969)
 Chorona (1969)
 A Primeira Pedra (1969)
 Canções da Banda Sonora do Filme «O Diabo Era Outro» (1969)
 A Rosa Que Te Dei (1974)
 A Festa do Emigrante (1975)
 Mocidade, Mocidade (1978)
 Fado É Povo (1978)
 Adeus Isabel (1988)
 Santa Luzia (1988)

Фильмография 
 Uma Hora de Amor (1964)
 Rapazes de Táxis (1965)
 Sarilhos de Fraldas (1967)
 O Amor Desceu em Paraquedas (1968)
 O Diabo Era Outro (1969)
 El viejo (2005)

Цитаты 
 «A participação no Festival da Canção é uma marca muito importante na minha carreira, será sempre uma referência da minha vida profissional . Muito embora eu já fosse uma figura muito popular antes de ter participado no Festival da RTP. Já tinha concorrido aos festivais da Emissora Nacional. Aliás, devo o meu nome à rádio. Por isso, convidaram-me para ir ao Festival da RTP e acabei por vencer a primeira edição. Foi com muito orgulho e com muita honra que representei Portugal na Eurovisão.» (AC /Diário de Notícias)
 «Os fãs mudaram em parte a minha vida, nomeadamente a opção do casamento, tive sempre um enorme respeito pelo público e nunca lhe quis desagradar e fui maleável.» (AC/Lusa)
 «Uma editora francesa mostrou interesse em gravar `Oração` em francês e outras canções, mas a minha editora portuguesa, a Valentim de Carvalho, na altura não autorizou.» (AC/Lusa)
 «As filmagens (do filme O Diabro Era Outro) foram-se arrastando, o realizador não dava o filme por terminado e como produtor tive de contrair um empréstimo junto da banca, mas paguei tudo, cantando onde me davam trabalho, até em circos e fiz digressões às ex-colónias por minha conta e risco que correram bem e me permitiram saldar tudo.» (AC/Lusa)

Примечания 

Участники «Евровидения-1964»
Представители Португалии на «Евровидении»